Сонячна енергія в Угорщині швидко прогресує, незважаючи на значне відставання від більшості європейських держав . До кінця 2015 року Угорщина встановила понад 110 мегават (МВт) фотоелектричних систем. Потужність країни зросла в 2016 році, досягнувши 225 МВт.

Фотоелектрика 
Фотоелектрика (PV), як очікується, різко зросте в найближчі кілька років.

Розгортання сонячної фотоелектричної енергії в МВт з 2009 року

Список фотоелектричних електростанцій 

 Фотоелектричні електростанції (<10 МВт)

Будовані і запропоновані сонячні парки 
 PV Соляріс; Батоньтереньє () 20 МВт (пропонується)
 Електростанція Матра; Бюккабрань () 20 МВт (другий квартал 2019 року) та Халмаюгра () (пропонується)
 11,6 МВт Тісаселе () (друга половина 2019 року)
 Сонячні парки MOL; Фюзешдьярмат, Тисауйварош і Сазхаломбатта () 18,38 МВт (друга половина 2019)
 Сонячні парки Alteo; Балатонберень () та Надькереш 7-7 МВт (2019 червня)
 Фотонна енергія Solar Pakrs; Фертед 0,5 МВт, Алмашфюзіте () 5,5 МВт і Тисакечке 5,5 МВт (друга половина 2019 року)
 Solar Markt Solar Pakrs; Шейтер () 3,1 МВт та Кесег () 3,9 МВт (друга половина 2019 року)

Найбільші власники 
 Група MVM :
 Більше 5 МВт / год: Фельшежольца (), Пакш, Печ, Вішонта (): Менше 5 МВт/год
 MET Потужність: Сазхаломбатта ()
 Сонячний Маркт: Чепрег (), Кесег (), Шейтер (), Веп ()
 Група ALTEO: Балатонберень () (7 МВт), Надькереш (7 МВт), Монор (4 МВт)

Див. також 

 Поновлювані джерела енергії в Угорщині
 Енергетика в Угорщині
 Перелік тем з відновлюваних джерел

Примітки

Посилання 
 Угорська асоціація сонячних панелей та колекціонерів (угор.)
 Угорський орган регулювання енергетики та комунальних послуг
 MVM Solar 2018
 alternativenergia.hu
 NRGreport.com
Промисловість Угорщини
Енергетика Угорщини